Титон има више значења:
 Титон
 Округ Титон (Ајдахо)
 Округ Титон (Вајоминг)
 Округ Титон (Монтана)
 Титон (Ајдахо)